Иржанов:
 Иржанов, Руслан Тимурович (род. 27 ноября 1976, Алматы) — казахстанский шахматист, гроссмейстер (1997)
 Иржанов, Амир Иржанович — народный комиссар легкой промышленности КазССР август 1943 г. — март 1946 г.

См. также 
 Ержанов